Ģirts Karlsons
 Juris Karlsons